Landtagswahlkreis Wernigerode steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Wernigerode
 Landtagswahlkreis Wernigerode I
 Landtagswahlkreis Wernigerode II – Halberstadt II